Влада Ивана Шубашића се може односити на:
 Прва влада Ивана Шубашића
 Друга влада Ивана Шубашића